Aimoré (músico)
 Aimorés — denominação que os portugueses davam aos nativos da Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo
 Aymoré (empresa)

Animalia 
 Lagothrix sp. — macaco
 Amboré ou Aimoré — peixe
 Gobioides broussonnetii'' — peixe

Agremiações 
 Clube Esportivo Aimoré

Geografia 
 Aimorés (Minas Gerais)

Desambiguações de antropônimos